Der VW up! (Baureihe VW120) ist ein Kleinstwagen der Volkswagen AG. Er wird im Konzern zur New Small Family gezählt. Das Fahrzeug ist der Nachfolger des VW Fox in Europa. Der Wagen kam am 3. Dezember 2011 auf den deutschen Markt und ist seit April 2012 auf den gesamten europäischen Märkten erhältlich.

Modellgeschichte 

Das Fahrzeug ist Teil des New-Small-Family-Baukastensystems.
Dieser umfasst neben dem up! auch den Seat Mii und Škoda Citigo. Die Karosserien unterscheiden sich für die einzelnen Marken kaum. Äußerlich beschränken sich die Veränderungen auf die hinteren Seitenwände, die Stoßstangen, die Motorhaube und den Kühlergrill.

Alle Modell- und Markenvariationen für den europäischen Markt werden bei Volkswagen Slovakia in Bratislava gefertigt. Für den russischen Markt soll die Montage des Fahrzeugs im Werk der Volkswagen Group Rus bei Kaluga, Russland anlaufen. Für die verbleibenden Märkte dagegen ist die Montage der Fahrzeuge bei Škoda Auto India geplant.

Varianten 
Seit Mai 2012 ist das Fahrzeug wahlweise als Fünftürer erhältlich.

Seit November 2012 ist der mit Erdgas betriebene eco up! erhältlich. Er kostet etwa 2000 Euro mehr als ein Benziner; diese Mehrkosten amortisieren sich nach etwa 50.000 km (Preisdifferenz 2012 ca. 50 %).

2013 wurde eine rein elektrisch betriebene Variante des Wagens mit dem Namen e-up! und einer Reichweite von bis zu 160 km vorgestellt.

Die Nutzfahrzeugvariante load up! besitzt vier Türen, aber nur zwei Sitze, der Laderaum ist durch ein Gitter vom Fahrgastraum abgetrennt.

Seit 2014 ist außerdem der eingeschränkt geländetaugliche cross up! (nur als Viertürer) auf dem Markt.

Im Mai 2017 stellte Volkswagen beim GTI-Treffen am Wörthersee den up! GTI vor. Konzept und Leistung des 85 kW (115 PS) starken Modells orientieren sich am 1976 vorgestellten Golf GTI I mit 81 kW (110 PS). Die Serienversion des up! GTI kam im Januar 2018 auf den Markt.

Ausstattung 
Am 3. Dezember 2011 begann die Produktion und der Verkauf der dreitürigen Grundversion. Diese und die fünftürige Version – die seit Anfang 2012 erhältlich ist – werden als drei verschiedene Modelle in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten angeboten. Die drei Standard-Modelle des up! sind:
 take up! (Grundausstattung einschließlich ABS und Airbags)
 move up! (zusätzlich mit höhenverstellbarem Fahrersitz, geteilt umlegbarer Rücksitzlehne, elektrischen Fensterhebern vorn und Zentralverriegelung)
 high up! (zusätzlich zur Ausstattung des move up! mit Nebelscheinwerfern, CD/MP3-Radio und Klimaanlage)

Zum Produktionsbeginn gab es nur Dreizylinder-Reihenmotoren mit einem Liter Hubraum. Sie leisten 44 oder 55 kW bei einem Verbrauch von 4,5 bis 4,7 l/100 km und werden jeweils in die Effizienzklasse C eingestuft. Teilweise wurden in Praxistests Verbrauchs- und Emissionswerte des VW up! bei dieser Motorisierung beanstandet.

Der VW up! kann als Sonderausstattung mit BlueMotion-Technologie geliefert werden. Dieses Modell mit der Energieeffizienzklasse B zeichnet sich durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch, nämlich kombiniert von nur 4,1 bzw. 4,2 Liter/100 km aus. Erreicht werden diese Werte durch ein Stopp-Start-System sowie ein System zur Bremskraftrückgewinnung in Verbindung mit einem speziell abgestimmten Fahrwerk, bei den Modellen take up! und move up! mit BlueMotion Technology zusätzlich mit rollwiderstandsoptimierten Reifen.

Ab Juni 2012 war der up! auch mit automatisiertem Schaltgetriebe (kurz ASG) erhältlich, wobei der take up! davon ausgeschlossen ist.

Sondermodelle 
Außerdem gibt es die Varianten black up! und white up!, die sich unter anderem durch 16"-Räder, abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben und ein Navigationssystem vom high up! unterscheiden. Ihre funktionelle Ausstattung (Radio, elektrische Fensterheber, Klimaanlage usw.) ist jedoch identisch mit der des high up!. Das Besondere an den beiden Modellen ist die jeweilige Gestaltung des Innenraums und der äußeren Erscheinung.

Seit Februar 2013 ist der cheer up! im Angebot. Das Fahrzeug ist mit den 15-Zoll-Leichtmetallfelgen „Spoke Anthracite“ ausgestattet und hat Galvano-Graue Außenspiegel. Das Audiosystem „RCD 215“ ist bei dieser Variante serienmäßig mit dabei. Er unterscheidet sich durch eine Vielzahl spezieller Designelemente wie die in Chrom eingefassten Nebelscheinwerfer vom high up!.

Ab Januar 2019 wurde das Sondermodell „up! IQ.Drive“ vertrieben.

Modellpflege 
Seit der Einführung des Fünftürers im Mai 2012 war der up! optional mit automatisiertem Schaltgetriebe erhältlich.

Seit Juni 2012 wird serienmäßig ein Berganfahrassistent verbaut.

Mit dem Modelljahr 2015, welches ab Mai 2014 ausgeliefert wurde, wurde eine Reifendruckkontrolle zum Serienumfang hinzugefügt. Die Rückfahrkamera „Rear Assist“ wurde in „Rear View“ umbenannt. Der cross up! lässt sich nun mit dem Designpaket „Black Style“ konfigurieren. Eine Option, welche abgedunkelte Seitenscheiben und eine abgedunkelte Heckscheibe beinhaltet, lässt sich nun unabhängig vom Sportpaket hinzufügen. Im Sportpaket ist nun ein schwarzer Dachhimmel enthalten.

2016 erhielt der VW up! ein Facelift. Dabei wurde ein Motor mit Turbolader und Direkteinspritzung eingeführt. Äußerlich enthalten die neuen Scheinwerfer serienmäßig LED-Tagfahrlicht. Sowohl die Stoßstangen als auch die Rücklichter wurden überarbeitet. Der Innenraum erhält ein neues Infotainment-System. Bei der Option „maps + more“ dient nicht mehr ein abnehmbarer Bildschirm, sondern das eigene Smartphone als Anzeige. Dieses kann über Kabel oder Bluetooth verbunden werden.

Maße 
Das dreitürige Grundmodell ist 3540 mm lang, 1641 mm (mit Außenspiegeln 1910 mm) breit und 1489 mm hoch, der Radstand beträgt 2420 mm. Das Fahrzeug hat einen Wendekreis von ca. 9,8 m. Die Zuladung soll ca. 400 kg betragen. Das Kofferraumvolumen beträgt 251 Liter und ist durch Umklappen der Rückbank auf 951 Liter erweiterbar. Der cw-Wert wird mit 0,32 angegeben,
die Stirnfläche mit 2,08 m².

Sicherheit 
Im Euro-NCAP-Crashtest wurde das Fahrzeug im Jahr 2011 mit fünf von fünf möglichen Sternen bewertet. Bei der Bewertung der Insassensicherheit von Erwachsenen erreichte das getestete Fahrzeug 89 % und bei der Insassensicherheit von Kindern 80 %. Im Bereich Fußgängerschutz erhielt das Fahrzeug 46 % der Punkte, die serienmäßige Sicherheitsausstattung wurde mit 86 % der möglichen Punktzahl bewertet.

Ende 2019 wurde der up! erneut getestet. Er erhielt nur noch drei von möglichen fünf Sternen.

VW e-up! 
Der e-up! ist eine batterieelektrisch angetriebene Variante des Fahrzeugs.

2013er Modell 

Der e-up! wurde 2009 als Konzept vorgestellt und war ab November 2013 erhältlich. Nach Lieferschwierigkeiten nahm Volkswagen von Ende 2020 bis Anfang 2022 keine Bestellungen mehr an.

Der 2013er e-up! wird von einem Elektromotor mit 40 kW (54 PS) angetrieben. Kurzzeitig, zum Beispiel für Überholvorgänge, kann der Motor bis zu 60 kW (82 PS) leisten, das maximale Drehmoment beträgt 210 Nm. Der Motor ist vorn eingebaut und treibt die Vorderräder an. Die für den Antrieb benötigte Energie wird in einer im Fahrzeugboden untergebrachten, 240 kg schweren Lithium-Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 16,4 kWh (18,7 kWh brutto) gespeichert. Eine Ladung an einer Haushaltssteckdose (2,3 kW) dauert 8 Stunden. Über den Typ-2-Anschluss kann das Auto mit 16 A 1-phasig (3,6 kW) in 5,5 Stunden geladen werden. Außerdem kann das Fahrzeug über eine CCS Schnellladestation mit maximal 50 kW in 20 Minuten geladen werden. Die Ladesteckdose befindet sich hinten rechts. Der Akku besteht aus insgesamt 204 Zellen in 17 Modulen. Diese können bei Bedarf einzeln ersetzt werden.

Mit vollgeladener Batterie hat das Fahrzeug eine Reichweite von 130 km, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigt der e-up! 12,4 s, für die im Stadtverkehr relevantere Beschleunigung von 0 auf 50 km/h 3,5 s.

Der Gepäckraum fasst 195–795 Liter. Die Leermasse des e-up! beträgt 1214 kg. Der Listenpreis beginnt bei 26.900 €.

Ende 2014 kam auf den Markt eine als e-load-up! bezeichnete Nutzfahrzeugvariante mit ebenfalls fünf Türen auf den Markt. Bei einer Nutzlast von 285 Kilogramm und einem Laderaum von 990 Litern zielt das Fahrzeug unter anderem auf Servicetechniker, mobile Pflegedienste oder Kurier- Pizza- und Expresslieferdienste.

Im November 2018 wurde die Serienausstattung zusammen mit dem Einstiegspreis verringert. Der neue Listenpreis betrug 22.975 €. Infolge dessen werden seit dem 25. Januar 2019 keine neuen Bestellungen mehr angenommen, da laut Volkswagen die Produktionskapazitäten erschöpft seien.

Im April 2019 wurde ein Rückrufprogramm aller bis einschließlich März 2017 produzierten e-up! bereitgestellt. Grund sei eine Klebenaht im Batteriegehäuse, durch die Feuchtigkeit eindringen könne.

2020er Modell 

Der 2020er e-up! hat nun eine fast doppelt so große nutzbare Batteriekapazität von 32,3 kWh (36,8 kWh brutto) und eine Reichweite von 260 km nach WLTP. Der Listenpreis begann bei 21.975 € (vor Förderung). Die Batterie besteht aus 168 Pouch-Zellen (84 Zellen in Serie, jeweils zwei Zellen parallel verschaltet) mit je 60 Ah Kapazität und wiegt insgesamt 248 kg. Der Antriebsstrang bleibt beinahe unverändert, die Leistung steigt minimal auf 61 kW (83 PS), das Drehmoment auf 212 Nm. Die Ladeleistung des Onboard-Ladegeräts wurde auf 7,2 kW (16 A, zweiphasig) erhöht. Gegen Aufpreis ist weiterhin CCS-Schnellladen mit bis zu 40 kW erhältlich.

Die Batterie erhält eine Garantie für 8 Jahre oder 160.000 km. Über die „We Connect“-App kann der Ladevorgang und die Klimaanlage gestartet, gestoppt oder programmiert werden.

Nach Erhöhung der staatlichen Kaufprämie auf Elektromobile im Juni 2020 auf 6000 € war die Nachfrage auf den VW e-up! so hoch, dass die Lieferzeit auf über 15 Monate anstieg und VW daher ab Anfang September 2020 einen Bestellstop verfügte. Im Jahr 2021 stieg die Produktion auf Rekordhöhen, sodass der e-up! in Deutschland mit Stand Ende November auf Platz 2 der neu zugelassenen Elektro-Autos aufstieg (knapp vor VW ID.3 und hinter Tesla Model 3). Zwischen Februar und April 2022 war der e-up! wieder bestellbar. Im Dezember 2022 kam er erneut in den Handel.

Technische Daten

Modelle mit Verbrennungsmotor

e-up!

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2011 bis einschließlich Dezember 2022 sind in Deutschland insgesamt 404.081 VW up! neu zugelassen worden. 2017 entfielen mit 1.076 rund drei Prozent der insgesamt 36.685 zugelassenen Fahrzeuge auf die Elektroversion, 2018 waren es mit 1.011 von 35.401 Fahrzeugen knapp drei Prozent und 2019 mit 427 von 28.982 Fahrzeugen knapp eineinhalb Prozent. 2020 stieg der Elektro-Anteil mit 10.828 von 26.872 Fahrzeugen auf über 40 Prozent und 2021 mit 30.797 von 46.708 Fahrzeugen auf knapp 66 Prozent an. 2022 waren von 23.469 neu zugelassenen VW up! 13.328 (56 Prozent) batterieelektrisch. Die baugleichen Seat Mii und Škoda Citigo weisen deutlich niedrigere Zulassungszahlen auf. Für 2014 weist das Kraftfahrt-Bundesamt außerdem 10 dieselbetriebene up! aus.

Designstudien

VW up! – Konzeptfahrzeug von 2007 mit Mittelmotor 
Der up! wurde 2007 als Konzeptfahrzeug auf der Internationalen Automobil-Ausstellung vorgestellt.

Es ist ein 3,45 m langer dreitüriger Kleinwagen für vier Personen. Die Breite beträgt 1,63 m und die Höhe 1,50 m. Zur besseren Nutzung des Innenraums für Transporte können die Schalensitze, bis auf den Fahrersitz, einfach umgeklappt oder ganz ausgebaut werden. Eine Besonderheit der Studie ist der Heckmotor. Volkswagen wollte, wie auch in anderen Modellen, bereits in Produktion befindliche Bauelemente verwenden. Deswegen wurden in dem Serienfahrzeug Getriebe- und Lenkteile aus dem VW Polo verwendet. Dies wäre bei einem Heckmotor nur schwer möglich gewesen und hätte zu höheren Kosten geführt. Ein weiterer Grund für die Abkehr vom Heckmotor waren technische Probleme mit der Motorkühlung. Auch Probleme mit dem „Package“ (Karosserie) wurden von Volkswagen genannt. Ein Heckmotor könnte so im Serienfahrzeug mehr Platz einnehmen und das Volumen des Stauraums verringern.

VW space up! – fünftüriges Konzeptfahrzeug von 2008 
Der fünftürige space up! wurde im Januar 2008 als Konzeptfahrzeug auf der Washington Motors Show vorgestellt. Eine Variante dessen ist das Elektroauto space up! blue mit Solarzellen auf dem Dach.

VW up! Lite – Studie für ein Mildhybrid Diesel-Elektro 
Der up! Lite ist die Studie eines viersitzigen Niedrigverbrauchsfahrzeugs von Volkswagen, das 2009 auf der LA Auto Show der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Als Normverbrauch wurde 2,44 l (Diesel) für 100 km bestimmt, äquivalent 65 g CO2/km.

Entsprechend dem Lupo 3L TDI handelt es sich bei dem up! Lite um eine spezielle Optimierung der Komponenten der up!-Baureihe: So wurde das Leergewicht des Fahrzeugs durch die Verwendung von Aluminium und kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff – bei seinen Abmessungen von 3,84 m Länge, 1,60 m Breite und einer Höhe von 1,40 m – auf 695 kg reduziert. Der Cw-Wert beträgt durch Anpassungen der Fahrzeugkontur und Verkleidungen der Fahrzeugfront 0,237.

Der Antrieb wird durch einen aufgeladenen 2-Zylinder-Dieselmotor mit 0,8 l Hubraum und einer Leistung von 38 kW (entspricht 51 PS) sowie einem 10-kW-Elektromotor gewährleistet. Die Leistung des Dieselmotors kann durch Drücken eines Knopfs auf 26,5 kW (36 PS) begrenzt werden. Nur in diesem als „ökologischen Modus“ bezeichneten Betriebszustand erreicht das Fahrzeug die angegebenen Verbrauchswerte. Für kürzere Strecken kann der Antrieb alleine vom Elektromotor übernommen werden, im Regelbetrieb soll er jedoch den Dieselmotor nur während Leistungsspitzen, beispielsweise während Überholvorgängen, unterstützen. Gespeist wird der Elektromotor aus einem Lithium-Ionen-Akku, der über Rekuperation, also Energierückgewinnung beim Bremsvorgang, geladen wird.

Die Motorleistung wird über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit Trockenkupplungen an die Antriebsräder weitergegeben.

Die Höchstgeschwindigkeit der Studie wird mit 160 km/h angegeben, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert 12,5 s.

Literatur 
 Der neue VW up!, ATZ extra, Wiesbaden, September 2011

Weblinks 

 Artikel auf Auto-News
 Fotos und Videos zum e-up!
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Up
Kleinstwagen
Kombilimousine
Elektroautomodell